Кудринцы — топоним:

Украина 

 Тернопольская область
 Кудринцы — село,  Борщёвский район
 Хмельницкая область
 Кудринцы — село,  Каменец-Подольский район
 Кудринцы — село,  Хмельницкий район